

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Rozwory – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Rzekuń 
 Rozwory – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Debrzno

Zobacz też 
 Purzyce-Rozwory